A 607-es számú elővárosi autóbusz Újlengyel és Budapest (Népliget) között közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
!width=25%| Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||25||23
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Nagysándor József utca||colspan=2|22
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Nagykőrösi úti piac||colspan=2|21
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Inárcsi elágazás (M5-ös út)||colspan=2|20
|align=left|
|-
|4|| Inárcs, Iskola utca||colspan=2|19
|align=left|
|-
|5|| Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 51.||colspan=2|18
|align=left|
|-
|6|| Inárcs, kakucsi elágazás||colspan=2|17
|align=left|
|-
|7|| Inárcs, új iskola||colspan=2|16
|align=left|
|-
|8|| Kakucs, Arany János utca||colspan=2|15
|align=left|
|-
|9|| Kakucs, Bem utca||colspan=2|14
|align=left|
|-
|10|| Kakucs, Sastelep utca||colspan=2|13
|align=left|
|-
|11|| Kakucs, autóbusz-forduló||colspan=2|12
|align=left|
|-
|12|| Újhartyán, dabasi elágazás||colspan=2|11
|align=left|
|-
|13|| Újhartyán, Egészségház||colspan=2|10
|align=left|
|-
|14|| Újhartyán, Hősök tere||colspan=2|9
|align=left|
|-
|15|| Újhartyán, szerviz bejárati út||colspan=2|8
|align=left|
|-
|*|| Újhartyán, szerviz||colspan=2|*
|align=left|
|-
|16|| Újhartyán, bejárati út||colspan=2|7
|align=left|
|-
|17|| Újhartyán, ipartelep||colspan=2|6
|align=left|
|-
|18|| Újlengyel, Lakópark||colspan=2|5
|align=left|
|-
|19|| Újlengyel, Kossuth utca||colspan=2|4
|align=left|
|-
|20|| Újlengyel, Rákóczi út||colspan=2|3
|align=left|
|-
|21|| Újlengyel, általános iskola||colspan=2|2
|align=left|
|-
|22|| Újlengyel, Akácfa utca||colspan=2|1
|align=left|
|-
|23|| Újlengyel, autóbusz-fordulóvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállót nem érinti minden menet.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Budapest IX. kerületének közlekedése
Budapest XIX. kerületének közlekedése
Budapest XX. kerületének közlekedése